Semion Andreïevitch Valouïski - en russe :  et en  - (né le  à Togliatti en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve du Lada Togliatti dans la Pervaïa liga, le troisième niveau russe. En 2009, il découvre la KHL avec l'équipe première. À l'intersaison, son club connaît des difficultés financières et est relégué dans la VHL. Il rejoint alors le Torpedo Nijni Novgorod.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2007-2008|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga ||42 ||17 ||14 ||31 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Lada Togliatti 2|| Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| Lada Togliatti || KHL ||19 ||1 ||1 ||2 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2009-2010|| Lada Togliatti || KHL ||32 ||2 ||5 ||7 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Ladia Togliatti || MHL ||7 ||0 ||3 ||3 ||10 || || || || ||
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 39|| 6|| 1|| 7|| 10|| || || || ||
|-
| HK Sarov || VHL || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 34|| 3|| 3|| 6|| 18|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| HK Sarov || VHL || 10|| 2|| 3|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 41||1 || 3|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Sarov || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Metallourg Novokouznetsk || KHL || 39|| 9|| 8|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Lada Togliatti || KHL || 51|| 11|| 9|| 20|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lada Togliatti || KHL || 41 || 1 || 1 || 2 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Lada Togliatti || KHL || 28 ||5 || 4 || 9 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Dizel Penza || VHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Lada Togliatti || KHL || 34 || 7 || 7 || 14 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Admiral Vladivostok || KHL || 10 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Lada Togliatti || VHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Iougra Khanty-Mansiïsk || VHL || 23 || 6 || 3 || 9 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Humo Tachkent || VHL || 50 || 16 || 8 || 24 || 24 || 8 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2020-2021 || CSK VVS Samara || VHL || 16 || 3 || 6 || 9 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2021-2022 || SK Kadan || 1.liga tch. || || || || || ||

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| +1|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Togliatti
Naissance en février 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Sarov
Joueur du Dizel Penza
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Humo Tachkent
Joueur du CSK VVS Samara